CITE est un sigle qui peut désigner :

 Classification internationale de type de l'éducation
 Crédit d’impôt pour la transition énergétique

Références

Homonymie d'acronyme